Гай Фонтей Капітон () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Фонтеїв:
 Гай Фонтей Капітон — консул-суфект 33 року до н. е.
 Гай Фонтей Капітон — консул 12 року.
 Гай Фонтей Капітон — консул 59 року.
 Гай Фонтей Капітон — консул 67 року.